Calvera – miejscowość i gmina we Włoszech
 1RXS J141256.0+792204 (Calvera) – pulsar położony w kierunku Małej Niedźwiedzicy, w galaktycznym halo